Кубок Німеччини з футболу 2003—2004 — 61-й розіграш кубкового футбольного турніру в Німеччині. У кубку взяли участь 64 команди. Переможцем кубка Німеччини вп'яте раз став бременський Вердер.

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 жовтня 2003

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 жовтня 2003

|}

Третій раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 грудня 2003

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 грудня 2003

|}

Чвертьфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 лютого 2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 лютого 2004

|}

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 березня 2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 березня 2004

|}

Фінал

Посилання 
 Сайт футбольної історії rsssf.com 

2003—2004
Німеччина
Німеччина
2003 у німецькому спорті
2004 у німецькому спорті